El término Epeo (Ἐπειός) puede referirse a:

 Epeo de Élide: hijo de Endimión, tercer rey mítico de la Élide.
 Epeo de Focea: hijo de Panopeo, soldado que participó en la Guerra de Troya.
 (2148) Epeios: un asteroide troyano.